Il doppio  dell'Open de Rennes 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

James Auckland e Dick Norman non hanno difeso il titolo conquistato nel 2008.

Eric Butorac e Lovro Zovko hanno battuto in finale Kevin Anderson e Dominik Hrbatý 6–4, 3–6, [10–6].

Teste di serie 

 Scott Lipsky /  Rogier Wassen (primo turno)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (semifinali)

 Eric Butorac /  Lovro Zovko (campioni) 
 Philipp Marx /  Igor Zelenay (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open de Rennes 2009